Карл Фредрик Фаллен (, 1764—1830) — шведский .

Биография

Был профессором минералогии в Лунде; значительные коллекции насекомых, собранные Фалленом, перешли в собственность Стокгольмской Академии наук.

Работы Фаллена касаются преимущественно фауны насекомых Швеции; из них наиболее важны: «Monographia Cimicum» (Копенгаген, 1807); «Monographia Muscidum Suесіae» (Л., 1820—25); «Hemiptera Sueciae» (Л., 1826—29); «Monographia Tenthredimdum Sueciae» (Л., 1829).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Carl Fredrik Fallén // Nordisk familjebok.

Энтомологи Швеции
Ректоры Лундского университета
Члены Шведской королевской академии наук